Rope – wieś w Anglii
 "Rope" – singel zespołu Foo Fighters